Huayan Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huayan (socken), Chongqing, 
 Huayan Zhen (socken i Kina), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar